Als Irenenkirche galten bzw. gelten drei Bauwerke im ehemaligen Konstantinopel (heute Istanbul)
vor allem die Hagia Irene im Stadtzentrum, die älteste Kirche Konstantinopels
eine weitere Irenenkirche im ehemaligen Stadtteil Perama (heute zu Eminönü in Istanbul)
eine als Irenenkirche erbaute, im 13. Jahrhundert als San-Paolo-Kirche und im 14. Jahrhundert als San-Domenico-Kirche umgewidmete Kirche in Galata (heute Karaköy bzw. Beyoğlu), die schließlich im 15. Jahrhundert zur Arabischen Moschee umgebaut wurde

Liste (Kirchengebäude nach Name)